Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2007 de l’US Open de tennis qui est disputé du 27 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
 Quatre joueuses, qui ne font pas partie des têtes de série, se sont qualifiées pour les huitièmes de finale : Ágnes Szávay, Julia Vakulenko, Victoria Azarenka et Tamira Paszek. Seule la première citée a réussi à obtenir son ticket vers les quarts.
 En quarts de finale, Justine Henin, Venus Williams, Svetlana Kuznetsova et Anna Chakvetadze ont battu respectivement Serena Williams, Jelena Janković, Ágnes Szávay et Shahar Peer.
 Dans la première demi-finale jouée, opposant les deux Russes Svetlana Kuznetsova et Anna Chakvetadze, la première citée a pris le dessus sur sa compatriote. Kuznetsova, vainqueur du tournoi en 2004, jouera ainsi sa seconde finale sur les courts de Flushing Meadows.
 Dans la seconde demi-finale, opposant Justine Henin à Venus Williams, la Belge a vaincu son adversaire en deux sets. Henin a donc réalisé le doublé Serena & Venus Williams.
 Lors de la finale, Justine Henin bat en 1h22 son adversaire Svetlana Kuznetsova, sur le score de 6-1 6-3. La Belge remporte ainsi son deuxième titre à l'US Open, le septième titre de Grand Chelem de sa carrière.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

2007
US Open Simple dames
Tennis aux États-Unis en 2007
Tennis en août 2007
Tennis en septembre 2007